Die Fußball-Bezirksliga Berlin 1973/74 war die 22. Spielzeit des vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Berlin (Ost) durchgeführten Fußball-Bezirksliga Berlin. Sie war die höchste Spielklasse in Berlin (Ost) und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Der Vorjahresaufsteiger die BSG NARVA Berlin sicherte sich ihren ersten Bezirksmeistertitel auf Grund des besseren Torverhältnisses gegenüber der Zweitvertretung vom 1. FC Union Berlin und stieg in die übergeordnete DDR-Liga auf. Union verpasste den Titel in der letzten Minute der Saison, in dem sie noch den Ausgleich zum 2:2 bei der ASG Vorwärts Bestensee hinnehmen mussten.

Die BSG Stahl Oranienburg, Vorwärts Bestensee und die BSG Chemie Velten wechselten zur Folgesaison von der Bezirksliga Berlin in die Bezirksliga Potsdam. In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen nach dreijähriger Zugehörigkeit die BSG Köpenick und Vorjahresaufsteiger Motor Wildau ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison aus der Staffel A der Vorjahresabsteiger Concordia Wilhelmsruh, nach zwei Spielzeiten Außenhandel Berlin und nach zehnjähriger Abwesenheit die SG Hohenschönhausen auf. Aus der Staffel B gelang dies nach zwei Spielzeiten Chemie Schmöckwitz, nach siebenjähriger Abwesenheit Turbine BEWAG Berlin und nach drei Jahren der SG Dynamo Adlershof. Die BSG Einheit Pankow kam noch aus der DDR-Liga dazu.

Abschlusstabelle 

|}

 Namensänderung während der Saison
 GSG Köpenick ↔ BSG Köpenick

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
 Größte Heimkulisse (ø)
 3.700 (ø 247) BSG Chemie Velten
 3.500 (ø 233) BSG Stahl Oranienburg
 3.300 (ø 220) SG Schulzendorf
 Niedrigste Heimkulisse (ø)
 600 (ø 40) SG Friedrichshagen

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

Berlin
Fußballsaison 1973/74